Ко́сарев () — русская фамилия и топоним.

Фамилия

Косарев 
 
 Косарев, Анатолий Александрович (1923—1969) — полный кавалер ордена Славы.
 Косарев, Андрей Васильевич (1913—1943) — Герой Советского Союза.
 
 
 
 Косарев, Владислав Борисович (род. 1937) — председатель ЦК Коммунистической народной партии Казахстана.
 Косарев, Евгений Александрович (1919—2008) — советский дипломат.
 Косарев, Кирилл Андреевич (род. 2001) — российский футболист.
 Косарев, Михаил Фёдорович (1931—2017) — советский и российский учёный-археолог.
 
 
 Косарев, Сергей Митрофанович (род. 1954) — президент Федерации пауэрлифтинга России.
 Косарев, Юрий Гаврилович (1922—2017) — российский учёный.



См. также